Jméno Boleslav II. mělo v historii několik osob:
 Boleslav II. Pobožný – český kníže
 Boleslav II. Smělý – polský král
 Boleslav II. Lysý zvaný Rogatka – vratislavský a lehnický kníže
 Boleslav II. Malý – svídnicko-javorský kníže
 Boleslav II. Mazovský – mazovsko-plocký kníže
 Boleslav II. Minsterberský – pán na Kladsku
 Boleslav II. Opolský – opolský kníže
 Boleslav II. Těšínský – těšínský a bytomský kníže
 Boleslav II. Bytomsko-Kozelský – bytomský a kozelský kníže

Rozcestníky - panovník